Teren – każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję, jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.

Zobacz też 
 nawigacja
 formy ukształtowania terenu
 rzeźba terenu

Bibliografia 
 

Geografia
Geomorfologia